Prainha bezeichnet:

 Prainha (São Roque do Pico), Gemeinde in Portugal
 Prainha (Pará), Ort in Brasilien